Luis Carlos Ugalde (1966), Mexicaans politicoloog
 Manfred Ugalde (2002), Costa Ricaans voetballer
 Nicanor Ugalde Godoy (1830–1906), Chileens politicus

Achternaam